Olympus OM-1 — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматическим управлением экспозицией, первая профессиональная модель системы Olympus OM. Выпущен в 1972 году и первоначально назывался Olympus M-1 по первой букве фамилии главного конструктора Йошигиса Мэйтани. Из-за протестов компании Leica, с 1954 года использовавшей такое же обозначение для фотоаппаратов Leica M, название изменено на OM-1. Модель впервые представлена публике на выставке Photokina-73 и выпускалась до 1979 года включительно. Главными техническими достижениями камеры считаются снижение веса и габаритов примерно на треть по сравнению с аналогами, а также эффективное уменьшение вибраций за счёт воздушного демпфера зеркала.

Модификации 
 Olympus OM-1MD (1974—1979, MD от Motor Drive) — модификация с возможностью использования с приставным электроприводом. На нижнюю панель добавлены электрические контакты и лючок для механического соединения с валом привода.
 Olympus OM-1MDn (1979—1987, n — новый). Отличается формой курка взвода затвора и перемотки плёнки.

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — 35-мм перфорированная фотокиноплёнка шириной 35 мм (фотоплёнка типа 135) в кассетах. Размер кадра — 24×36 мм.
 Корпус — металлический, с открывающейся задней стенкой, скрытый замок.
 Курковый взвод затвора и перемотки плёнки. Обратная перемотка рулеточного типа. Счётчик кадров автоматический самосбрасывающийся при открывании задней стенки. Курок имеет транспортное и рабочее положение.
 Затвор — механический, фокальный с горизонтальным движением матерчатых шторок. Выдержки затвора — от 1 до 1/1000 сек и «В». Выдержка синхронизации с электронной фотовспышкой — от 1/60 сек. Кольцо установки выдержек находится вокруг байонетного кольца (посадочной плоскости).
 Центральный синхроконтакт «Х» на съёмном кронштейне, переключаемый кабельный синхроконтакт «X»-«F». Центральный синхроконтакт имеет дополнительные контакты для присоединения «фирменных» фотовспышек серии «Т» (Flash Shoe 4).
 Тип крепления объективов — байонет Olympus OM. Рабочий отрезок — 46 мм.
 Особенность байонета и объективов — замок фиксации и репетир диафрагмы расположены на оправе объектива.
 Видоискатель — зеркальный, с несъёмной пентапризмой, сменные фокусировочные экраны. Предварительный подъём зеркала.
 TTL-экспонометр (заобъективная экспонометрия) с сернисто-кадмиевым (CdS) фоторезистором. Стрелочная индикация о работе экспонометрического устройства в поле зрения видоискателя. Полуавтоматическая установка экспозиции на открытой диафрагме. При установленной светочувствительности фотоплёнки и выдержке вращением кольца установки диафрагмы необходимо добиться нахождения стрелки гальванометра в нейтральном положении. При применении светофильтров автоматически вносятся поправки на их плотность.
 Источник питания полуавтоматической экспонометрии — элемент типа РХ-625. Имеется электрический выключатель, расположенный на верхней панели камеры.
 Механический автоспуск.
 Штативное гнездо с резьбой 1/4 дюйма.

Состав фотосистемы 
В рамках фотосистемы Olympus OM выпущено большое количество принадлежностей:
 линия сменных объективов «Zuiko»
 приставные электроприводы
 сменные задники на 250 кадров
 фотовспышки и принадлежности к ним: флешметры, обоймы для крепления, шнуры, соединители, источники питания, светофильтры и переходники к ним
 сменные фокусировочные экраны
 принадлежности для макросъёмки: удлинительные кольца, мехи, стойки для съёмки, осветители и другие принадлежности
 принадлежности для микрофотографии
 техническая фотография: приставки для впечатывания даты и данных, адаптеры к эндоскопам и для астрофотографии
 сумки, футляры, рукоятки-держатели, спусковые тросики, блоки питания

См. также 
 Nikon F
 Canon F-1

Примечания

Литература

Ссылки 
 Guide to Classic Cameras
 Olympus OM1 and OM2 Overview
 Modern Classic SLRs Series: Olympus OM-1(n)
 Olympus OM-1 shutter
 Olympus History : OM Series Olympus Corporation History Page.
 Olympus_OM-1/2/3/4 в «Камерапедии»

Плёночные зеркальные фотоаппараты Olympus
Однообъективные зеркальные фотоаппараты
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1972 году